Mameluckerna kan avse:

 Mamluker – slavsoldater som användes av de muslimska kaliferna och andra islamiska härskare i Orienten
 Mamluksultanatet (Kairo) – ett rike i Nordafrika och Mellanöstern under senmedeltiden 1250–1517
 Mamlukdynastin i Delhi – styrde Delhisultanatet 1211–1290
 Mamelucker – ett underplagg för damer i form av underbyxor